Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2003 года прошёл с 3 по 13 ноября в городе Брюммен общины Брюммен провинции Гелдерланд.

Система проведения — круговая. 10 участниц, из них 3 международных гроссмейстера, 3 международных мастера,
1 мастер ФМЖД (все звания — среди женщин).

Играли по одной партии в день, дни отдыха 8 и 12 ноября.

Ольга Камышлеева впервые стала чемпионкой. С 17 очками из 9 поединков она опередила вице-чемпионку Нина Хукман на один балл, на пять — «бронзовую» Таня Чуб, завершившая турнир с 12 очками на третьем месте.

Все призёрки — иммигрантки из бывшего СССР. Они представили Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин, который начался 24 ноября 2003 года (спустя две недели после последнего дня национального чемпионата) в курортной деревне Заутеланде. Место проведения мирового форума было хорошо известно голландским шашисткам, поскольку здесь прошли два розыгрыша национального титула.

Находясь в отличной форме голландская сборная на чемпионате мира в родной местечке Заутеланде улучшила спортивные результаты прошлых лет. Впервые голландка выиграла мировой титул по шашкам. Это удалось сделать чемпионке Нидерландов Ольге Камышлеевой.

Результаты остальных участников: Татьяна Чуб — 6-я, Нина Хукман — 8-я, Виталия Думеш — 13-я среди 14 участниц. Эрна Вандерс, занявшая 4 место на национальном чемпионате, вновь не приняла приглашение на чемпионат мира.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

GMIF — международный гроссмейстер среди женщин

MIF — международный мастер среди женщин

MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Краткий отчет

2003 год в шашках
ноябрь 2003 года
Спорт в Нидерландах в 2003 году
женщины 2003